Det røde vandtårn kan henvise til flere steder:

 Det røde vandtårn (Haderslev)
 Det røde vandtårn (Viborg)